Красная Кавалерия - деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Деревня находится в 21 км от Алзамая

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 31 человек

Власть 
Деревня в административном плане относится к Староалзамайскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района